Elitserien 1996/97 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1996/97, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1996/97, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1996/97